Ворузъярви — озеро на территории Коткозерского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,3 км², площадь водосборного бассейна — 26,5 км². Располагается на высоте 131,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: немного вытянуто с запада на восток. Берега каменисто-песчаные, местами возвышенные.

Из озера вытекает ручей, впадающий в реку Топозерку, которая, в свою очередь, впадает в Матчозеро, а откуда уже вытекает река Меллич, впадающая в Сигозеро. Из Сигозера вытекает протока, впадающая в Утозеро, являющееся истоком реки Олонки.

На северо-восточном берегу озера располагается посёлок Верхнеолонецкий, к которому подходит дорога местного значения  («Подъезд к п. Верхнеолонецкий — Тигвера»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014787.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Матчозера
Озёра Олонецкого района